De World Matchplay 2021 was de 28e editie van de World Matchplay. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 17 tot en met 25 juli 2021 in de Winter Gardens, Blackpool. Regerend kampioen was Dimitri Van den Bergh. De beker waar om gestreden werd is de Phil Taylor Trophy.  Het toernooi werd gewonnen door Peter Wright.

Prijzengeld 
Het prijzengeld was ten opzichte van de vorige editie gelijk gebleven.

Kwalificatie
De spelers uit de top 16 van de PDC Order of Merit op 10 juli werden geplaatst. De overige 16 plaatsen gingen naar niet-gekwalificeerde spelers uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit, zij waren ongeplaatst. Mensur Suljović trok zich terug vanwege medische redenen. Jermaine Wattimena werd op de valreep nog toegelaten tot het deelnemersveld als zijn vervanger.

Schema
Er moest gewonnen worden met twee legs verschil. Indien in de verlenging na vijf extra legs nog een gelijke stand werd bereikt, zou de zesde extra leg de beslissing brengen.

2021
Darts in 2021